Tisona är ett släkte av fjärilar. Tisona ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktfjärilar
Tisona